A Serra da Velha Pobre é uma formação rochosa localizada às margens do Rio Amazonas, no Município de Almeirim, no Estado Federativo do Pará. Sua localização é distante e isolada da sede municipal, acesso somente hidroviário. Especulam-se que esse trecho do rio tem profundidade bastante considerável.

Próximo à serra há uma vila de ribeirinhos e praia.

Etimologia

Conta-se a lenda que uma senhora idosa, cujo nome ninguém sabia, pelos idos do século XIX, morava sozinha em um rústico casebre nos altos da pequena montanha, ela morreu solitária e desprovida de bens, sendo o seu corpo encontrado muito tempo depois, assim o local ficou conhecido como "a serra onde faleceu a velha pobre" e mais tarde a "Serra da Velha Pobre".

Mitologia

As águas próximas à Serra da Velha Pobre são bastante agitadas, os barcos de médio e pequeno porte sentem com força a violência fluvial. Essa região é um braço amplo do Rio Amazonas. Os ribeirinhos locais afirmam que ao pé da montanha, bem no fundo do rio, habita uma mitológica cobra grande, que sempre se agita quando ouve os sons de motor de embarcações.

Economia

Atualmente a empresa Isolux implantou seu canteiro de obras nas proximidades para a instalação de altas torres de energia que cortarão a floresta interligando cabos de alta potência entre hidroelétricas.

Os ribeirinhos sobrevivem da pesca e de produtos florestais.

Velha Pobre
Geografia de Almeirim (Pará)